Ио́нин — русская фамилия; имеет женскую форму Ионина. Известные носители:

 
 
 Ионин, Борис Иосифович (1935—2013) — российский химик, заслуженный деятель науки РФ.
 Ионин, Георгий Дмитриевич (1922—2014) — советский военный деятель и педагог, артиллерист, участник Великой Отечественной войны, полковник, Герой Российской Федерации.
  — соавтор либретто оперы Шостаковича «Нос».
 Ионин, Герман Николаевич (1936—2021) — поэт, прозаик, учёный-литературовед. Сын художника Николая Александровича Ионина и племянник художника Александра Николаевича Самохвалова.
 Ионин, Григорий Петрович (1917—1982) — Герой Советского Союза.
 Ионин, Давид Маркович (1916—1987) — советский художник и график, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Ионин, Дмитрий Александрович (род. 1985) — уральский политик, депутат Госдумы.
 Ионин, Иван Дмитриевич (1895—1945) — советский инфекционист и эпидемиолог, профессор.
 Ионин, Игнатий Вячеславович — руководитель школы-колонии «Красные зори» (Ленинградская обл.), основанной осенью 1919 г., автор одноимённой книги, вышедшей в Ленинграде в 1933 г.
 Ионин, Леонид Григорьевич (род. 1945) — российский социолог, политолог, философ.
 Ионин, Николай Александрович (1890—1948) — русский советский живописец и график.
 Ионин, Юрий Петрович (род. 1999) — украинский хоккеист.

 Герасим (Ионин) (ум. после 1816) — архимандрит, настоятель Соловецкого монастыря Русской православной церкви.

См. также 
 Ионино